Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)

 Margaret Court (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1973